Travesía hace referencia a varios artículos:

Definición
 Aventura; experiencia de naturaleza arriesgada.
 Travesía; diferentes tipos de vía en un centro urbano y su entorno. Forma femenina de travesío (camino o vía transversal), y este a su vez de través. Es sinónimo de vía o camino transversal, traviesa, pasaje, calleja, camino. Por lo general denomina a la callejuela que une dos calles principales, o al camino que une de manera transversal dos vías o caminos mayores. También se denomina así a un tramo de calle que atraviesa una población (travesía como calle principal). (Referencias: DRAE, Diccionario Ideológicode Julio Casares y Diccionario de ideas afines de Fernando Corripio)

Lugares en Madrid
 Travesía de Moriana, callejuela desaparecida en el viejo Madrid; 
 Travesía de Cabestreros, en la calle de Cabestreros de Madrid;
 Travesía de la Cruz Verde, en la calle de la Cruz Verde de Madrid; 
 Travesía del Nuncio, en la calle del Nuncio de Madrid;
 Travesía de las Pozas, en la calle de las Pozas de Madrid;  
 Travesía del Reloj, en la calle del Reloj de Madrid;
 Travesía de San Mateo, en la calle de San Mateo de Madrid;
 Travesía de Trujillos, en la calle de Trujillos de Madrid;
 Travesía del Horno de la Mata, en la calle de Concepción Arenal de Madrid;